Пуково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пуково — посёлок в Копыльском районе Минской области.

Россия 
 Пуково — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Пуково — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Пуково — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Пуково — деревня в Калининском районе Тверской области.

См. также 
 Пуков